A FRE betűsor a következőket jelentheti:
Federal Rules of Evidence az Amerikai Egyesült Államok jogrendszerében
FRE Records, lemezkiadó